El acrónimo UDF puede referirse a:
 Unión Demócrata Foral, una candidatura electoral desaparecida de Navarra (España).
 Ulster Defence Force
 Unducted fan, un tipo de motor a reacción.
 Universal Disk Format, un sistema de archivos usado comúnmente en DVD y otros medios digitales.
 Unión para la Democracia Francesa (Union pour la Démocratie Française)'', un partido político democristiano francés.
 United Democratic Forces
 United Democratic Front
 United Dairy Farmers, una cadena estadounidense de tiendas de helados.